Safonow ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Feoktistowitsch Safonow (1915–1942), sowjetischer Pilot
 Dmitri Fjodorowitsch Safonow († 2015), sowjetischer Diplomat
 Gleb Safonow (* 2001), kasachischer Skispringer
 Jewgeni Safonow (* 1985), kasachischer Skilangläufer
 Matwei Jewgenjewitsch Safonow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Wassili Iljitsch Safonow (1852–1918), russischer Pianist
 Wsewolod Dmitrijewitsch Safonow (1926–1992), sowjetischer Schauspieler